Liszna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
Liszna, un village 
dans la voïvodie des Basses-Carpates
Liszna, un village du powiat de Lesko
Liszna, un village du powiat de Sanok